Pianeta Terra – terzo pianeta del sistema solare
 Pianeta Terra (Planet Earth) – film per la televisione statunitense del 1974 diretto da Marc Daniels
 Pianeta Terra: anno zero (日本沈没 Nihon chinbotsu) – film giapponese del 1973 diretto da Shirō Moritani
 Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione (Earth: Final Conflic) – serie televisiva canadese (1997-2002)
 Pianeta Terra – singolo del gruppo musicale italiano Ridillo del 2018